Weiße Göttin bezeichnet:

 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Leukothea (Mythologie)
 Die weiße Göttin (englisch: The White Goddess), der Titel eines 1948 erschienenen poetisch-mythologischen Essays von Robert Graves
 eine auf Graves zurückgehende von den Anhängern des neuheidnischen Wicca verehrte Gottheit, siehe Dreifaltige Göttin
 ein Album der deutschen Heavy-Metal-Band Atlantean Kodex, siehe The White Goddess